

Cucina 
 Dolce – alimento dolce

Geografia
 Dolci – frazione di Peschiera del Garda in provincia di Verona

Persone
 Alessandro Virginio Dolci (1890-1954) – tenore italiano
 Angelo Maria Dolci (1867-1939) – cardinale e arcivescovo cattolico
 Carlo Dolci (1616-1686) – pittore italiano
 Danilo Dolci (1924-1997) – sociologo, poeta, educatore e attivista italiano
 Dario Dolci (1947) – ex calciatore italiano
 Enrico Dolci (1952) – militare italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Flora Dolci (1999) – fondista francese
 Gioacchino Dolci (1904-1991) – disegnatore, antifascista e imprenditore italiano
 Giovannino de' Dolci o Giovanni Dolci (1435 circa-1485 circa) – architetto ed ebanista italiano
 Luzio Dolci o Lucio Dolce (...-1591) – pittore italiano

Pagine correlate
Dolce (disambigua)